Clione antarctica — вид морских брюхоногих моллюсков из семейства Clionidae отряда крылоногих (Pteropoda).

Описание 
Длина тела составляет 1—3 см. Clione antarctica имеет приспособления для хранения липидов, которые могут составлять до 5 % от его массы. Используя эти запасы он может жить без пищи в течение шести месяцев.

Откладывает яйца весной.

Синтезирует птероэнон, отпугивающий рыб. Бокоплав Hyperiella dilatata стремятся держаться рядом с Clione antarctica, находясь под защитой секрета птероэнона.

Clione antarctica — хищный пелагический моллюск, основной пищей которого является моллюск Limacina rangii. Сам же он служит пищей медузе Diplumaris antarctica.

Ареал 
Прибрежные воды Антарктики.

Примечания 

Крылоногие
Моллюски Южного океана
Животные, описанные в 1902 году